Cueva (spanisch ‚Höhle‘) steht für:

 Cueva de Ambrosio, Höhle in der Sierra de Maria-Los Vélez, Spanien
 Cueva de los Verdes, Lavahöhle auf Lanzarote, Spanien
 Cueva de Menga, Galeriegrab in Antequera, Spanien
 Cueva del Viento, Lavaröhre auf Teneriffa, Spanien
 Cueva de las Manos, Höhle in Argentinien
 Cueva del Milodón, Höhle in Chile
 Cueva del Indio, Karsthöhle bei Viñales, Kuba
 Cueva de los Portales, Karsthöhle in der Sierra de los Órganos, Kuba
 Cueva de San Miguel, Karsthöhle bei Viñales, Kuba
 Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, Höhlenmalereien auf Gran Canaria, Spanien

im NRHP gelistete Objekte:
 Cueva de Los Indios, in Loiza, Puerto Rico, ID-Nr. 82003823
 Cueva del Indio, in Las Piedra City, Puerto Rico, ID-Nr. 03000884
 Cueva La Mora, in Comerio, Puerto Rico, ID-Nr. 83002292
 Cueva Lucero, in Juana Diaz, Puerto Rico, ID-Nr. 08000936
 Cueva Pintada (Kalifornien), in King City, Kalifornien, ID-Nr. 75000445

Cueva ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín Cueva (1937–1992), ecuadorianischer Soziologe und Literaturtheoretiker
 Alfonso de la Cueva-Benavides y Mendoza-Carrillo (1574–1655), spanischer Diplomat und Kardinal
 Amado de la Cueva (1891–1926), mexikanischer Maler
 Baltasar de la Cueva Enríquez (1626–1686), Vizekönig von Peru
 Beltrán de la Cueva († 1492), spanischer Adliger
 Christian Cueva (* 1991), peruanischer Fußballspieler
 Diego Benavides de la Cueva (1607–1666), spanischer Offizier, Schriftsteller und Diplomat
 Faustino González Cueva († 2010), spanischer Unternehmer
 Francisco Fernández de la Cueva (1619–1676), spanischer Offizier und Kolonialverwalter, Vizekönig von Neuspanien und von Sizilien
 Francisco Fernández de la Cueva Enríquez (1666–1733), Vizekönig von Neuspanien
 Gilberto Cueva Fernández (1926–2010), peruanischer Musiker
 Isidro Ayora Cueva (1879–1978), ecuadorianischer Arzt und Politiker, siehe Isidro Ayora
 José Gabriel Díaz Cueva (1925–2018) ecuadorianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Azogues und Weihbischof in Guayaquil
 Juan de la Cueva (1543–1612), spanischer Lyriker und Dramenautor
 Julio Cueva (1897–1975), kubanischer Trompeter und Komponist
 Luz Isabel Cueva († 2014), mexikanische Ordensschwester und Mordzeugin
 Mario de la Cueva (1901–1981), mexikanischer Jurist, Philosoph und Hochschullehrer
 Pedro de Zúñiga y de la Cueva († 1631), spanischer Diplomat
 Roberto Cueva del Río, mexikanischer Künstler

Siehe auch:

 Haus La Cueva, spanisches Adelsgeschlecht
 La Cueva
 Cuevas